Il doppio del torneo di tennis Luxembourg Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Petr Luxa che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Michael Kohlmann 7-64, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Karsten Braasch /  Michael Kohlmann (finale)
 Tomáš Cibulec /  David Škoch (quarti di finale)

 Jarkko Nieminen /  Petr Pála (semifinali)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Luxembourg Challenger 2004